Niemcy:
 Verbandsgemeinde Landstuhl – gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Kaiserslautern
 Verbandsgemeinde Landstuhl – dawna gmina związkowa w latach 1971–2019 w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Kaiserslautern

Zobacz też:
 Landstuhl